Ламингтон:
 Ламингтон (вулкан) — действующий вулкан в Новой Гвинее.
 Ламингтон (десерт) — австралийское десертное блюдо (торт, печенье, пирожное).
 Ламингтон — фамилия:
 Барон Ламингтон — барон Ламингтон, из Ламингтона в графстве Ланарк.